Die Prva Crnogorska Liga 2018/19 war die 13. Saison der höchsten montenegrinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 3. August 2018 und endete am 25. Mai 2019.

Meister wurde Titelverteidiger FK Sutjeska Nikšić.

Modus 
Die zehn Mannschaften traten an 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts. Der Achte und Neunte spielten eine Relegationsrunde, der Letzte stieg direkt ab.

Teilnehmer und ihre Spielstätten 
FK Mladost Podgorica wurde umbenannt in OFK Titograd.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achtplatzierte spielte gegen den Dritten der zweiten Liga, sowie der Zweite der zweiten Liga gegen den Neunten.

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19